Альберт II — имя нескольких правителей:

 Альберт II (род. 1934) — король Бельгии в 1993—2013 годах из Саксен-Кобург-Готской династии.
 Альберт II (ум. 1063/1064) — граф Намюра.
 Альберт II Зуэрбер (XII век—1272/1273) — первый архиепископ Риги.

См. также 
 Альбер II (князь Монако) (или Альберт II, принята разная русская передача имён)
 Альбрехт II (герцог Австрии)
 Альбрехт II (король Германии)

Страницы значений:Тёзки